Gros-Morne (haitski kreolski Gwo Mòn), arrondissement na Haitima u departmanu Artibonite; 1.008 km², 145,232 stanovnika 2003.

Izvori 

Arrondissementi Haitija